Никола́й Влади́мирович Давы́дов (1773 — ) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии; брат Евграфа Давыдова.

Биография 
Николай Давыдов родился в 1773 году в селе Дубовка Тульской губернии в семье Владимира Семёновича Давыдова.

В 1779 году был зачислен на воинскую службу в Измайловский лейб-гвардии полк, где через пять лет получил звание сержанта. Ещё через год Давыдов в качестве вахмистра был направлен в Конный лейб-гвардии полк, а 1 января 1793 года был пожалован в чин корнета.

21 сентября 1801 года Давыдов получил погоны полковника. 27 июня 1807 года занял место шефа Московского 1-й лейб-драгунского полка.

В 1805 году участвовал в Войне третьей коалиции и был ранен в баталии под Аустерлицем.

В ходе Войны четвёртой коалиции вновь получил ранение в сражении под Фридландом.

Московский 1-й лейб-драгунский полк на начало 1812 года в составе 1-й бригады 2-го резервного кавалерийского корпуса барона Корфа 1-й Западной армии. Упомянутой бригадой Давыдов также руководил.

Давыдов принял непосредственное участие в Отечественной войне 1812 года; сражался в Бородинской битве и в бою под Красным.

18 июля 1813 года за боевые заслуги Давыдову было присвоено звание в генерал-майора.

Принимал участие в Войне шестой коалиции и вновь получил ранение в Битве народов, где снова был ранен, затем сражался с Наполеоном во время событий Ста дней.

Полученные раны давали о себе знать и 25 декабря 1815 года Давыдов получил почётную отставку по состоянию здоровья.

Николай Владимирович Давыдов умер в 1823 году в Москве. Похоронен в семейном склепе в селе Аксиньино Тульской губернии Веневского уезда.

Примечания

Ссылки 
 

Николай Владимирович
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Участники сражения под Красным
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры Кульмского креста
Российские командиры с портретами в Военной галерее
Генерал-майоры (Российская империя)